Szamasz-abua – imię dwóch wysokich rangą asyryjskich urzędników:
 Szamasz-abua (eponim)
 Szamasz-abua (gubernator Nasibiny)